Chat peut faire référence à :

Zoologie

Félins 
Ce mot désigne le plus souvent de petits félins :
 Chat, ce terme désigne le plus souvent le chat domestique () qui peut être de différentes races (voir la liste des races de chats), un simple chat de gouttière ou bien retourné à la vie sauvage (voir chat haret) ;
 Chat, assorti d’une précision (chat doré d’Asie, chat des sables, chat de Geoffroy…) désigne d’autres espèces de « chats » appartenant à divers genres de félidés, souvent considérés comme des chats sauvages.

Autres animaux 
Parmi les marsupiaux :
 Chat marsupial, nom donné à plusieurs espèces de marsupiaux arboricoles du genre Dasyurus.

Parmi les Viverridés :
 , nom donné à plusieurs , comme les .

Parmi les oiseaux :
 Chat-huant, autre nom de la chouette hulotte ;
 Moqueur chat (Dumetella carolinensis).

Parmi les animaux aquatiques :
 Poisson-chat, un poisson ;
 Requin-chat, plusieurs espèces de requins de la famille des proscylliidés ;
 Chat de mer.

Le plus souvent par allusion au chat domestique.

Botanique 
 Queue de chat (Acalypha hispida).
 Pied de chat, une plante herbacée de la famille des astéracées.
 Herbe aux chats, nom vernaculaire de différentes plantes attirant les chats.

Toponymes 
 Cap-Chat est une municipalité du Québec.
 L’île du Chat, île française de l’archipel des Kerguelen dans le golfe du Morbihan.
 Lîle Chat, une île des États-Unis en Floride.
 Le tunnel du Chat, tunnel en Savoie entre Ambérieu-en-Bugey et Chambéry.
 Le col du Chat, col de montagne du mont du Chat, au sein du massif du Jura.
 La Dent du Chat, un des sommets du Mont du Chat, dans le département de la Savoie.
 La Rivière du Chat, un affluent de la rivière Rimouski (versant du littoral Sud-Est du fleuve Saint-Laurent), coulant dans Saint-Narcisse-de-Rimouski, dans la MRC Rimouski-Neigette, dans le Bas-Saint-Laurent, au Québec, au Canada.
 Plusieurs îles dans le monde s'appellent Cat Island (en anglais, île du Chat ou île aux Chats)

Titres d’œuvres

Littérature 
 Le Chat, titre de deux poèmes de Charles Baudelaire dans Les Fleurs du mal et Les Chats, titre d'un troisième poème dans le même recueil.
 Le Chat, un roman de Georges Simenon.
 Le Chat botté, conte traditionnel.
 Un chat qui aboie, roman de Gérard Jarlot, 1963.

Cinéma, télévision 
 Chat bleu, chat noir, téléfilm français de Jean-Louis Lorenzi, 2006.
 Chat boume, émission de télévision québécoise diffusée de 1990 à 1991.
 Chat, c'est Paris, long métrage d'animation sorti en 1962.
 Chat noir, chat blanc, un film serbe d’Emir Kusturica, 1998.
 Chat piano, une émission de télévision québécoise, 1954.
 Le Chat, une adaptation cinématographique du roman de Simenon réalisée par Pierre Granier-Deferre en 1970 avec Simone Signoret et Jean Gabin.
 Un chat, un chat, film français de Sophie Fillieres sorti en 2009.
 La Boîte à chat, film américain sorti en 1969.
 Le Petit Chat curieux, film d'animation japonais de Tsuneo Goda.
 Les Petits Chats, film français de Jacques R. Villa sorti en 1962 aux États-Unis.
 Orgie de chat, le septième épisode de la troisième saison de la série animée .
 La Vache, le Chat et l'Océan, une série d'animation française pour enfants de 2006.

Chanson, musique

Théâtre 
 Chat en poche, une pièce de théâtre de Georges Feydeau, 1888.

Bande dessinée 
 Le Chat, bande dessinée de Philippe Geluck.
 Chats, série de bande dessinée de Didier Convard.

Arts plastiques 
 Chat, une statue monumentale en bronze réalisée par le sculpteur colombien Fernando Botero.

Marque 
 Chat Noir, marque de café d’origine liégeoise.

Mythes et symboles 
 Le chat d’argent, chat noir diabolique dans la mythologie de Bretagne, de Gascogne et de Provence.

Divers 
 Chat à neuf queues, fouet de torture.
 Chat d'Arnold, une fonction mathématique décrite en 1967 en s'aidant du dessin d'un chat.
 Chat de Schrödinger, expérience de pensée illustrant le principe de superposition quantique.
 Chat perché, un jeu enfantin aussi appelé « loup ».
 La Course des chats, une course cycliste masculine sur route disputée en Belgique.
 La Nation du Chat, une tribu amérindienne.
 Chat, en héraldique, symbole du courage, de l'indépendance mais aussi et surtout de la liberté.
 Jour du chat,  du mois de nivôse dans le calendrier républicain français.
 Année du chat (ou du lapin) du calendrier sino-vietnamien.
 Le Chat, une ancienne constellation.
 Un chat, machine de siège du Moyen Âge.

Chat dans d'autres langues

Anglais 
 , mot anglais (prononcé ) qui peut désigner :
 une discussion tenue entre des personnes proches ;
 une discussion sur Internet, voir Messagerie instantanée également traduit par les termes clavardage (initialement en français québécois) ou causette.

Thaïlandais 
 Phleng Chat, l’hymne national de la Thaïlande.

Références

Voir aussi 
 
 
 
 
 
 Liste des chats de fiction
 Liste de proverbes et expressions sur le chat
 :Catégorie:Chat dans la culture